«В мире грёз и фантазий» — кинофильм.

Сюжет 
Немного пугливый и выглядящий помешанным ботаник Элвин — девственник, весь сексуальный опыт которого ограничивается воображаемой подружкой — главный герой фильма, который однажды влюбляется в реальную девушку — Сью. Одновременно погружаясь в мечты, они обнаруживают, что не одни чувствуют и переживают свои фантазии...

Интересные факты 

Кристина Леардини в апреле 1991 была на развороте журнала Playboy.

Ссылки 
  

Фильмы США 1990 года
Кинокомедии США
Кинокомедии 1990 года
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях